

Єфремово — село, Шатурський район, Московська область
 Єфремово — присілок, Кезький район, Удмуртія

Див. також 
 Єфремово-Зиково